

Persone 
 David Svoboda (1985) – pentatleta ceco
 František Svoboda (1906-1948) – calciatore cecoslovacco
 Jindřich Svoboda (1952) – calciatore cecoslovacco
 Josef Svoboda (1920-2002) – scenografo e regista teatrale ceco
 Ludvík Svoboda – (1895-1979) politico cecoslovacco
 Zdeněk Svoboda (1972) – calciatore cecoslovacco

Altro 
 2559 Svoboda – asteroide della fascia principale
 Nogometni Klub Svoboda – società calcistica slovena
 Svoboda nad Úpou – città della Repubblica Ceca
 Vseukraїns'ke Ob'jednannja "Svoboda" (Unione Pan-Ucraina "Libertà") – partito politico ucraino
 Proiettore Svoboda – Faro utilizzato nello spettacolo per effetti di controluce